IT, It och it kan syfta på:

 It - en amerikansk-kanadensisk skräck-drama-thriller från 1990, se Det (miniserie)
 IT-koppling - i elektriska distributionssystem (inom elkraft) saknar distributionssystemet anslutning till jord överhuvudtaget, eller har endast en hög impedansanslutning
 IT - en förkortning för ett utrymme i ryggen, se Intratekal
 .it - nationell toppdomän för Italien
 It - en roman från 1986 av Stephen King, se Det (roman)
 IT - ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation
 it - språkkoden för italienska